Philippen ist der Familienname folgender Pesonen:

 Hans-Dieter Philippen (1957–2016), deutscher Herpetologe und Autor
 Michael Philippen (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker, Handballspieler und Handballtrainer